Кетроаса () — село в Криулянском районе Молдавии. Наряду с сёлами Хрушова и Чоплень входит в состав коммуны Хрушова.

География 
Село расположено на высоте 33 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Кетроаса проживает 150 человек (73 мужчины, 77 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Криулянского района